Les Limaysaurinae forment une sous-famille éteinte de dinosaures sauropodes diplodocoïdes ayant vécu en Amérique du Sud (Argentine) au Crétacé supérieur, entre le Cénomanien  et le Coniacien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Définition 
Les Limaysaurinae ont été définis comme une sous-famille de la famille des Rebbachisauridae. Elle a été créée par le paléontologue J. A. Whitlock en 2011, pour inclure le genre Rebbachisaurus.

Liste des genres 
Le clade des Limaysaurinae regroupe seulement deux genres : 
 Limaysaurus ;
 Cathartesaura.

Classification 
Les Limaysaurinae sont placés en groupe frère des Rebbachisaurinae (ex-Nigersaurinae), ces derniers incluant les genres Katepensaurus, le plus basal des rebbachisaurinés, et Nigersaurus en groupe frère d'une trichotomie incluant Demandasaurus, Rebbachisaurus et Tataouinea. 

Frederico Fanti et son équipe placent l'origine de la lignée des rebbachisauridés il y a environ  (millions d'années) au tout début du Jurassique supérieur, tandis que la divergence entre Rebbachisaurinae et Limaysaurinae serait intervenue il y a environ  au Crétacé inférieur (Hauterivien).

Cladogrammes 
Le cladogramme ci-dessous, de Fanti et son équipe, établi en 2015 après leur révision du genre Tataouinea, montre donc la position des Limaysaurinae en groupe frère des Rebbachisaurinae dans un nouveau clade des Khebbashia, au sein des Rebbachisauridae :

Précédent cladogramme des Rebbachisauridae d'après Frederico Fanti  en 2013, repris de John A. Whitlock en 2011 et de José Luis Carballido et ses collègues en 2012  :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Sauropoda
 Rebbachisauridae

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Diplodocoidea
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2011